Lecour est un patronyme porté notamment par :

 Charles Lecour (1808-1894), boxeur et entraîneur français ;
 Louis Didier Lecour (1772-1849), homme politique français ;
 Richard Lecour (né en 1973), joueur de football.